De Virtuele Droomvlucht is een attractie op het Ton van de Venplein in de Efteling.

Omschrijving 
De attractie is bedoeld voor bezoekers met een beperking die niet in Droomvlucht kunnen. Men krijgt er een VR-bril op en een koptelefoon, zodat ze met hun gezelschap in de echte attractie kunnen praten. De familieleden die in de gewone attractie gaan, krijgen ook een koptelefoon mee. 

Er wordt gebruik gemaakt van geureffecten, muziek en windeffecten, als in de gewone Droomvlucht.

Opening 
De attractie werd aangekondigd op 21 november 2017 en opende op 12 april 2018.

Locatie 
De attractie bevindt zich op de locatie waar van 1993 tot 2016 de winkel Dromerijen gevestigd was. 

Attractie in de Efteling